Mercurialis puede referirse a:
Mercurialis, un género de plantas de la familia Euphorbiaceae.
Hyeronimus Mercurialis pedagogo del siglo XVI.